Cibotium är ett släkte av ormbunkar. Cibotium ingår i familjen Cibotiaceae. 

Cibotium är enda släktet i familjen Cibotiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Cibotium